Carnival est le mot anglais pour Carnaval. Il désigne notamment :
 Carnival Films, société britannique de production de cinéma, de télévision et de théâtre ;
 Carnival, film britannique de Stanley Haynes réalisé en 1946 ;
 , comédie musicale de 1961 ;
 Carnival Group, société américaine du secteur du tourisme ;
 Carnival, jeu d'arcade développé par Sega en 1980 ;
 Carnival, EP du groupe anglais Duran Duran sorti en 1982 ;
 Kia Carnival, une automobile ;
 Carnival, film de Deane Taylor réalisé en 1999.
 Carnivàle, titre original de La Caravane de l'étrange, série télévisée américaine ;

Voir aussi 
 Carnaval